Governo Moro può riferirsi a cinque governi della Repubblica Italiana guidati da Aldo Moro:
Governo Moro I, in carica dal 4 dicembre 1963 al 22 luglio 1964;
Governo Moro II, in carica dal 22 luglio 1964 al 23 febbraio 1966;
Governo Moro III, in carica dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968;
Governo Moro IV, in carica dal 23 novembre 1974 al 12 febbraio 1976;
Governo Moro V, in carica dal 12 febbraio 1976 al 29 luglio 1976.